

Patronyme 

 Bernard V Pelet († 1172), fils de Raymond et père d'Ermessende Pelet.
 Claude Pelet (né en 1965), dessinateur français de bande dessinée ;
 Ermessende Pelet († 1176), comtesse de Melgueil, fille de Bernard Pelet ;
 Gerhard von Pelet-Narbonne (1840–1909), général prussien ;
 Jean Pelet (1759–1842), homme politique français des ;
 Jean-François Pelet (1913–1944), résistant français de la Seconde Guerre mondiale ;
 Jean-Jacques Germain Pelet-Clozeau (1777–1858), général français du Premier Empire ;
 José Pelet (1919–2007), docteur en médecine, chirurgien ;
 Joseph Pelet de la Lozère (1785–1871), comte Pelet de la Lozère, homme politique français ;
 Peire Pelet (? - 1303), le conseigneur de Alès dans le Languedoc.
 Raymond Pelet (vers 1075 – après 1120), co-seigneur d'Alès, noble de l’armée de Raymond IV de Toulouse pendant la première croisade, père de Bernard V Pelet.

Homonymie